Tuk Mrkopaljski je naselje u Hrvatskoj u općini Mrkoplju. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverozapadno je Mrkopalj, sjeverno je Stari Laz, istočno je Begovo Razdolje, jugoistočno je Tuk Vojni.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji